Nicholas Schmaltz (né le  à Madison, dans le Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Nick Schmaltz débute en 2011 en USHL avec les Gamblers de Green Bay. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Blackhawks de Chicago.

Le , il est échangé aux Coyotes de l'Arizona en retour des attaquants Brendan Perlini et Dylan Strome .

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012|| Gamblers de Green Bay|| USHL|| 11|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Gamblers de Green Bay|| USHL|| 64|| 18|| 34|| 52|| 15|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2013-2014|| Gamblers de Green Bay|| USHL|| 55|| 18|| 45|| 63|| 16|| 4|| 1|| 2|| 3|| 17
|-
| 2014-2015 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCHC|| 38|| 5|| 21|| 26|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCHC || 37 || 11 || 35 || 46 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 61 || 6 || 22 || 28 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH || 12 || 6 || 3 || 9 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH || 78 || 21|| 31|| 52|| 18||- ||- ||- ||- || - 
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH || 23||2||9||11||6 ||- ||- ||- ||- || - 
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 17 ||5 || 9 ||14 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 70 ||11 || 34 ||45 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 52 || 10 || 22 || 32 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 63 || 23 || 36 || 59 || 14 || - || - || - || - || -
|-

| 364 || 78 || 163 || 241 || 82 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 

|-
| 2015 || align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| États-Unis U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 6 || 8 || 4 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2017 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 ||  align=left| place

Références 

Naissance en février 1996
Naissance à Madison (Wisconsin)
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur des Fighting Hawks du Dakota du Nord
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Coyotes de l'Arizona